MDOS – sistema operativo per Didaktik Kompakt
 MDOS – sistema operativo per Geneve 9640